Монеты евро Нидерландов — современные денежные знаки Нидерландов. На национальной стороне монет евро изображён стилизованный профиль королевы Нидерландов Беатрикс (как и на монетах национальной валюты до введения евро). По гурту монет в два евро идёт надпись на голландском: «God zij met ons» («С нами Бог»).

В Нидерландах, до введения евро, пользовались гульденами, ранее также называвшимися «флоринами» (отсюда международное сокращение — NFL). Гульдены на данный момент больше не принимаются ни при наличных расчётах, ни в банках, представляя исключительно нумизматический интерес.

Дизайн национальной стороны

Первая серия 1999 — 2013 

На представленных выше монетах стоит дата их изготовления 1999 год, введены в оборот они были позже, в 2002 году. В данный момент в обращении находятся все монеты еврокомплекта, но при наличных расчётах происходит округление в сторону ближайших 5 центов (например, вместо 22 центов надо платить 20, а вместо 73 — 75). Это обусловлено как местной традицией, так и общепризнанным неудобством мелких монет для населения.

Вторая серия 2014 — н.в.

Тираж

Памятные и коллекционные монеты

Памятные монеты

Коллекционные монеты 
Помимо серии памятных монет, банк Нидерландов выпускает серию коллекционных монет номиналом €10 и €5. Однако эти монеты имеют хождение только в Нидерландах и не могут быть использованы в качестве законного платёжного средства в других странах Еврозоны. Но даже в Нидерландах такие монеты редко встречаются в обращении, так как практически сразу же после выпуска попадают в частные коллекции. Некоторые из монет были отчеканены из серебра и золота и стоили больше своего номинала. Всего с 2002 по 2007 год было выпущено 7 монет номиналом €5 и 3 монеты номиналом €10.

Примечания

Ссылки 
 Монеты Нидерландов на официальном сайте Европейского центрального банка 
 Официальный сайт монетного двора Нидерландов 

Нидерланды
Экономика Нидерландов
Монеты Нидерландов